Svenska Superligan för herrar 2016/2017 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar säsongen 2016/2017. 14 lag deltog i serien, 12 från den föregående säsongen och två nykomlingar från de två allsvenska serierna. Alla lag deltog i en grundserie om totalt 35 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och de två sista flyttades ner till Allsvenskan. Slutspelet avgjordes i kvartsfinal- och semifinalserier över bäst av sju matcher, följt av finalen som spelades i Globen 22 april 2017.

IBF Falun blev svenska mästare efter att ha besegrat Växjö IBK i finalen.

Grundserien

Tabell

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av sju matcher. Finalen avgjordes i en match som spelades den 22 april i Globen, Stockholm.

Källor

Externa länkar
 

Sport i Sverige 2016
Sport i Sverige 2017
Innebandysäsongen 2016/2017
2016